Eclipsena elleryi är en snäckart som först beskrevs av Brazier 1875.  Eclipsena elleryi ingår i släktet Eclipsena och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
elleryi